Jämtland eller Jemtland kan syfta på:

Jämtland – ett landskap i Sverige
Jämtlands län – ett län i Sverige
Jämtlands Tidning – svensk tidning
Jämtland Basket – basketklubb i Sverige
Republiken Jamtland – humoristiskt projekt
Jemtland, Maine – plats i USA
S/S Jemtland – ångfartyg